Elizabeta Ogrska (češko Alžběta Uherská) je bila ogrska princesa in po poroki z  Bedřihom Češkim češka vojvodinja žena, * 1144/1145, † 1189.

Njena starša sta bila ogrski kralj Géza II. in kijevska kneginja Eufrozina.

Življenje
Z Bedřihom sta se poročila leta 1157. Leta 1179 je med odsotnostjo soproga služila kot regentka in kot taka uspešno vodila obrambo Prage pred svojim svakom Sobĕslavom II. Sama se je pojavila na bojišču z duhovniškimi insignijami na praporu. Leta 1184 je ponovno branila Prago pred  istim  nasprotnikom in ponovno zmagala. Leta 1189 je bila prisiljena predati se Konradu II. Otonu.

Otroci
 Helena (r. 1158), leta 1164 zaročena s Petrom, sinom Manuela I. Komnena,
 Sofija (u. 25. maja 1185), poročena z meissenskim mejnim grofom Albertom I.,
 Ljudmila (u. 14. avgust 1240), poročena z bogenskim grofom Adalbertom VI., in za njim z Ludvikom I. Bavarskim,
 Vratislav (u.  1180), 
 Olga (fl. ok. 1163) in
 Margareta (u. 28. avgust 1167).

Predniki

Vira

 VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla, in drugi. Biografický slovník českých zemí.: 1. sešit.  Praga: Libri, 2004. ISBN 80-7277-215-5. str. 69.
 ŽEMLIČKA, Josef. Čechy v době knížecí 1034–1198. 2. izdaja. Praga: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. ISBN 978-80-7106-905-8.

Rojeni leta 1145
Umrli leta 1189
Arpadovci
Češke vojvodinje
Vladarji v 12. stoletju